

Toponymie  
 La Chambre, commune du département de la Savoie (France)
 Canton de La Chambre, dans le département de la Savoie (France)

Personnalités 
 Maison de La Chambre, ancienne famille noble originaire de Maurienne (Savoie)
 Une dynastie d'hommes politiques malouins. 
 Charles Émile La Chambre (1816-1907) banquier et député
 Charles Auguste La Chambre (1861-1937), député et fils du précédent  
 Guy La Chambre (1898-1875), député et maire de Saint-Malo, fils du précédent

Théâtre  
 La Chambre, pièce de théatre de Harold Pinter (1957)

Cinéma et télévision  
 La Chambre, film de Chantal Akerman (1972)
 La Chambre, téléfilm de Michel Mitrani (1964), inspiré d'une nouvelle de Jean-Paul Sartre
 La Chambre d'Yvan Butler ( 1981, primé au festival de Monte-Carlo en 1982)
 La Chambre de Cédric Klapisch (1999), dans le cadre de 3000 scénarios contre un virus

Musique 
 La Chambre, chanson enregistrée par Léo Ferré en 1953.

Littérature 
 La Chambre, roman de Françoise Chandernagor (2002)

Autres 
 La Chambre, un espace d’exposition et de formation, situé à Strasbourg (France).

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre